Als falsches Kotelett werden verschiedene Fleischgerichte bezeichnet:

 das Berliner Schnitzel aus paniertem Kuheuter
 panierter Bauchspeck